The Manchurian Candidate steht für:

 den Namen eines Buches von Richard Condon
 den Originaltitel eines US-amerikanischen Filmes von 1962, siehe Botschafter der Angst
 den Originaltitel eines US-amerikanischen Filmes von 2004, siehe Der Manchurian Kandidat